Mathieu Dossevi (Chambray-lès-Tours, 12 februari 1988) is een Togolees-Franse voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Olympiakos Piraeus in januari 2016 voor Standard Luik, dat hem in het voorgaande halfjaar al huurde. Dossevi debuteerde in 2014 in het Togolees voetbalelftal.

Dossevi is een zoon van oud-voetballer Pierre-Antoine Dossevi. Ook zijn broer Thomas speelt betaald voetbal en is meervoudig international van Togo.

Clubstatistieken

Erelijst 
 Olympiakos Piraeus
 

 Standard Luik

Zie ook
 Lijst van spelers van Valenciennes FC

Frans voetballer
Togolees voetballer